Франсуа Фредерик Понселе (; 10 августа 1790,  — 24 марта 1843, Париж) — французский ,  и преподаватель.

Биография 
Изучал право в Париже, некоторое время работал адвокатом. В 1826 году защитил диссертацию (, издана в Париже в том же году) и стал профессором юридического факультета Парижского университета.

Работы 
Главные работы по основной специальности — лекция «История римского права» (; Париж, 1821) и более основательный «Курс истории римского права» (; Париж, 1843), а также «Очерк истории французского гражданского права» (). Напечатал также «Доклад о привилегиях Оперы» (Париж, 1827). Написал ряд биографий юристов для «Biographie universelle». Перевёл с немецкого учебник  по римскому праву (под названием «История источников по римскому праву», «Histoire des sources de droit romain», с собственными прибавлениями). В 1812 г. вместе с  подготовил одно из изданий афоризмов Ларошфуко.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья в Grand dictionnaire universel du XIXe siècle.